Landstingsvalen i Sverige 2014 hölls i samband med valen till kommunfullmäktigen och valet till Sveriges riksdag den 14 september 2014. Valdeltagandet ökade med 1,39 % till 82,44 % jämfört med föregående val. Den stora vinnaren i valet var Sverigedemokraterna som erhöll 91 nya mandat och den stora förloraren var Moderaterna som förlorade 78 mandat.

Valresultat
Partier med mer än en promille av rösterna har redovisats.

Resultat i landstingen

Se även
Lista över kommun- och landstingsstyren i Sverige 2014–2018
 Europaparlamentsvalet 2014
 Riksdagsval i Sverige
 Resultat i val till Sveriges riksdag
 Sveriges regering
 Svenska småpartier och deras resultat i riksdagsval
 Kommunalvalen i Sverige 2014

Källor
2014 - Val till landstingsfullmäktige Valmyndigheten

Val 2014
2014
2014 i Sverige